Нико́лина Ба́лка — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги, расположена в селе Николина Балка Ставропольского края.

История 
Станция построена в 1916 году рамках строительства Армавир-Туапсинской железной дороги железнодорожной ветки Петровское село — Винодельное.

Пассажирское сообщение отсутствует с 2008 года.

Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги
Армавир-Туапсинская железная дорога